Hemsökt kan avse:

Hemsökt (bokserie) – en serie av sex romaner skrivna av Meg Cabot
Hemsökta hus (TV-serie) – en brittisk tv-serie inspelad sedan 2002